

Letteratura 
 Leonzio  – opera elegiaca di Ermesianatte di Colofone (III secolo a.C.)

Onomastica 
 Leonzio  – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Flavio Domizio Leonzio  – politico dell'Impero romano, Prefetto del pretorio d'Oriente e console nel 344
 Flavio Leonzio  – uomo militare e politico dell'Impero romano del IV secolo, praefectus urbi di Roma nel 355-356
 Leonzio  – agens in rebus che nel 399 portò una lettera di Quinto Aurelio Simmaco a Sapidiano riguardo ai preparativi per i giochi pretoriani di Fabio Memmio Simmaco.
 Leonzio  – destinatario di una lettera di Giovanni Crisostomo (404/407), il quale lo ringrazia per averlo accolto nella sua città (Costantinopoli o Cucuso), lamentandosi di esserne stato espulso.
 Leonzio  – uomo politico dell'Impero romano del V secolo, prefetto del pretorio dell'Illirico dal 412 al 413, onorato a Creta per la sua giustizia.
 Leonzio  – ricco sofista ateniese, padre dell'imperatrice romana Elia Eudocia, del console Valerio e del prefetto Gessio; fu nominato alla cattedra di sofismo della città nel 415/416 contro la sua volontà, grazie anche al sostegno dello storico Olimpiodoro; morì prima del 420.
 Leonzio  – praefectus urbi di Costantinopoli nel 434-435, cercò di ripristinare le Olimpie che si tenevano nel teatro di Calcedonia, ma dovette desistere per l'opposizione di Ipazio e dei suoi monaci.
 Leonzio  – prefetto del pretorio dell'Illirico tra il 435 e il 441, forse da identificare col precedente.
 Leonzio  – di famiglia illustre, fu monaco, poi archimadrita e infine vescovo (449-451) della sua città natale, Ascalona.
 Leonzio  – usurpatore bizantino (484-488)
 Leonzio  – prefetto del pretorio d'Oriente (510-518)
 Leonzio  – generale bizantino del VII secolo
 Leonzio  – imperatore bizantino dal 695 al 698
 Leonzio Pilato – monaco e grecista del XIV secolo
 Leonzio Teotochite – patriarca di Costantinopoli (XII secolo)
 Leonzio Machairas – storico cipriota (VII secolo)
 Leonzio di Bisanzio – teologo bizantino (485-543)
 Leonzio I di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme
 Leonzio – metropolita di Kiev dal 992 alla morte
 Leonzio – metropolita di Mosca dal 1891 al 1893

Santi e beati 
 San Leonzio di Tripoli, martire con Ipazio e Teodulo (I secolo), commemorato il 18 giugno
 San Leonzio, martire con Cronide e Serapione (IV secolo), commemorati il 12 settembre
 San Leonzio, martire commemorato con Maurizio, Daniele, Antonio, Aniceto, Sisinno e compagni il 10 luglio
 San Leonzio di Camerino, martire (III secolo)
 San Leonzio di Cesarea, vescovo di Cesarea in Cappadocia (337), commemorato il 13 gennaio
 San Leonzio II, vescovo di Bordeaux, commemorato l'11 luglio
 San Leonzio di Autun, vescovo di Autun (430)
 San Leonzio di Fréjus, vescovo di Fréjus del V secolo, commemorato il 1º dicembre
 San Leonzio di Napoli, vescovo di Napoli del VI secolo
 Beato Leonzio Pérez Ramos, sacerdote e parte dei Martiri Clarettiani di Barbastro, commemorato il 2 agosto

Sport 
 Leonzio  – squadra di calcio di Lentini

Note